Elica Kostova ha conquistato il titolo battendo in finale Viktorija Tomova con il punteggio di 6–0, 7–63.

Teste di serie 

  Zheng Saisai (primo turno, ritirata)
  Patricia Maria Țig (primo turno, ritirata)
  Viktorija Golubic (primo turno)
  Kristína Kučová (secondo turno)

 Rebecca Peterson (quarti di finale)
 Romina Oprandi (ritirata)
 Barbara Haas (secondo turno)
 Jessica Pegula (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Europe Tennis Center Ladies Open 2016